Nekonečná smyčka může být:

 nekonečný cyklus –  cyklus počítačového programu, který se neustále opakuje
 Nekonečná smyčka (film) – indická akční komedie Looop Lapeta z roku 2022
 kruhová zvedací či vázací páska